(littéralement « Le Dernier Homme » en allemand) est le titre original de deux films :

 , titre original du Dernier des hommes, film allemand de Friedrich Wilhelm Murnau sorti en 1924 ;
 , titre original de Mon premier amour, film allemand de Harald Braun, sorti en 1955.

Voir aussi